Гермиян може да се отнася за:

 Гермиян – село в Република Македония
 Гермиян (Азербайджан) – град в Азербайджан.
 Гермиян (бейлик) – анадолски бейлик отпреди Османската империя, управляван от династията Гермияноглу.